Dar'ja Gavrilova era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da Victoria Duval.

Grace Min ha sconfitto in finale Caroline Garcia per 7-5, 7-63.

Teste di serie

 Caroline Garcia (finale)
 Irina Chromačëva (primo turno)
 Ashleigh Barty (semifinale)
 Eugenie Bouchard (secondo turno)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Julija Putinceva (quarti di finale)
 Montserrat González (primo turno)
 Natalija Kostić (primo turno)

<li> Indy de Vroome (primo turno)
<li> Annika Beck (secondo turno)
<li> Victoria Bosio (secondo turno)
<li> Madison Keys (secondo turno)
<li> Anett Kontaveit (secondo turno)
<li> Jessica Pegula (secondo turno, ritirata)
<li> Jesika Malečková (primo turno)
<li> Anna Schmiedlová (secondo turno)

Giocatrici che sono passate dalle qualificazioni 

  Ana Sofia Sánchez
  Julia Elbaba
  Marcela Zacarías
  Nicole Gibbs
  Başak Eraydın
  Kimberly Yee
  Jang Su-jeong
  Valeria Patiuk

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2011